

Carriera 
A luglio del 2010 non rinnova col GKS Bełchatów e viene acquistato dallo Znicz Pruszków.

Collegamenti esterni